Пригородненский сельсовет:
 Пригородненский сельсовет — в Рыльском районе Курской области.
 Пригородненский сельсовет — в Щигровском районе Курской области.